Area geografica della Lombardia delimitata dai fiumi Adda ad est, Addetta a nord, Lambro ad ovest e Po a sud, corrispondente in maniera approssimativa al territorio della diocesi di Lodi;
Dialetto lodigiano, variante del ramo occidentale della lingua lombarda, parlato nella provincia di Lodi e in alcune aree delle province di Milano, Pavia e Cremona;
Granone Lodigiano o Tipico Lodigiano PAT, formaggio magro spesso chiamato semplicemente "Lodigiano".